Gargamel fait la paix est le deuxième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo publié par Le Lombard en 1994.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Le Schtroumpf costaud et les machines et Le Petit cirque des Schtroumpfs.

Synopsis

Gargamel fait la paix

Le Schtroumpf costaud et les machines

Le Petit cirque des Schtroumpfs

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994